

Patronyme 

 Blanche Paymal-Amouroux (1860-1910), peintre française ;
 Charles Amouroux (1843-1885), personnalité de la Commune de Paris ;
 Pierre Amouroux, homme politique français (1937-2009) ;
 Henri Amouroux, historien et journaliste français (1920-2007) ;
 Marcel Amouroux, maire de Corneilla-del-Vercol ;
 Robert Amouroux, maire de Barbaira.

Toponyme 

 Amouroux, un quartier du nord-est de Toulouse.

Économie  
 Amouroux Frères, entreprise du sud-ouest de la France, de la fin du  au début du